The Mighty Quinn steht für:

 Mighty Quinn, Song von Bob Dylan
 The Mighty Quinn, Originaltitel von Big Bad Man, US-amerikanischer Film